Partido Galeguista Nacionalista, partit polític històric de Galícia
 Portable Game Notation, format ASCII usat per a gravar partides d'escacs informàticament
 PGN també és l'acrònim del peptidoglicà, heteropolímer que esdevé el component principal de la paret bacteriana